Ел Гато има више значења:

 Ел Гато (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Гато (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гато (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гато (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гато (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гато, Предио лос Кастиљо (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гато (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гато, Лас Адхунтас (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гато (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гато (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гато (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гато (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гато (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гато (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гато (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гато (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гато (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гато (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гато (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гато (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гато (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гато (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гато (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гато (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гато (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гато (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гато (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гато (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гато (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гато (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гато (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гато (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гато (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гато (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гато (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гато (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гато (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гато (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гато (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гато (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гато (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гато (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гато (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Гато, Ла Соледад (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Гато (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику